Кендрік Перкінс (;  10 листопада 1984) — американський професійний баскетболіст, гравець клубу НБА «Оклахома-Сіті Тандер». Позиція — центровий. Вибраний під 27 номером на драфті 2003 року клубом «Мемфіс Ґріззліс».

Кар'єра в НБА 

Одразу після драфту Перкінса було обміняно у «Бостон Селтікс». У дебютному сезоні він взяв участь лише у 10 іграх регулярної першості, проводячи на майданчику у середньому 3.5 хвилин за гру.

У наступному сезоні Кендрік одержав значно більше ігрової практики (60 ігор), він також вперше взяв участь у грі плей-оф.

У сезоні 2005-06 Перкінс 40 разів виходив у стартовій п'ятірці. Він набирав у середньому більше 5 очок та 5 підбирань за гру.

У сезоні 2007-08 Перкінс став чемпіоном у складі «Селтікс», виконуючи роль основного центрового.

У плей-оф 2008-09 Перкінс набирав у середньому дабл-дабл за гру; «Селтікс», однак, не пробились навіть у фінал конференції.

У сезоні 2009-10 Перкінс вперше у кар'єрі набирав за гру в середньому більше 10 (10.1) очок за гру.

24 лютого 2011 Перкінс перейшов у «Оклахома-Сіті Тандер».

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон 

|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Бостон Селтікс
| 10 || 0 || 3.5 || .533 || .000 || .667 || 1.4 || .3 || .0 || .2 || 2.2
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Бостон Селтікс
| 60 || 3 || 9.1 || .471 || .000 || .638 || 2.9 || .4 || .2 || .6 || 2.5
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Бостон Селтікс
| 68 || 40 || 19.6 || .515 || .000 || .615 || 5.9 || 1.0 || .3 || 1.5 || 5.2
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Бостон Селтікс
| 72 || 53 || 21.9 || .491 || .000 || .600 || 5.2 || 1.3 || .3 || 1.3 || 4.5
|-
| style="text-align:left;background:#afe6ba;"| †
| style="text-align:left;"| Бостон Селтікс
| 78 || 78 || 24.5 || .615 || .000 || .623 || 6.1 || 1.1 || .4 || 1.5 || 6.9
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Бостон Селтікс
| 76 || 76 || 29.6 || .577 || .000 || .600 || 8.1 || 1.3 || .3 || 2.0 || 8.5
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Бостон Селтікс
|| 78 || 78 || 27.6 || .602 || .000 || .582 || 7.6 || 1.0 || .3 || 1.7 || 10.1
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Бостон Селтікс
| 12 || 7 || 26.1 || .542 || .000 || .575 || 8.1 || .8 || .2 || .8 || 7.3
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 17 || 17 || 25.2 || .493 || .000 || .531 || 7.9 || .9 || .4 || .9 || 5.1
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 65 || 65 || 26.8 || .489 || .000 || .652 || 6.6 || 1.2 || .4 || 1.1 || 5.0
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 78 || 78 || 25.1 || .457 || .000 || .611 || 6.0 || 1.4 || .6 || 1.1 || 4.2
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 62 || 62 || 19.5 || .451 || .000 || .552 || 4.9 || 1.1 || .4 || .5 || 3.4
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 51 || 3 || 19.2 || .441 || .000 || .507 || 5.5 || .8 || .3 || .7 || 4.0
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Клівленд Кавальєрс
| 17 || 0 || 9.8 || .488 || .000 || .500 || 2.4 || .5 || .1 || .2 || 2.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Орлінс Пеліканс
| 37 || 5 || 14.6 || .533 || .000 || .440 || 3.5 || .8 || .3 || .3 || 2.5
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2" | Кар'єра
| 781 || 565 || 22.0 || .530 || .000 || .594 || 5.8 || 1.0 || .3 || 1.2 || 5.4

Плей-оф 

|-
| style="text-align:left;"| 2005
| style="text-align:left;"| Бостон Селтікс
| 6 || 0 || 4.7 || .800 || .000 || .333 || 1.0 || .0 || .0 || .5 || 1.5
|-
| style="text-align:left;background:#afe6ba;"| 2008†
| style="text-align:left;"| Бостон Селтікс
| 25 || 25 || 25.2 || .585 || .000 || .678 || 6.1 || .5 || .6 || 1.3 || 6.6
|-
| style="text-align:left;"| 2009
| style="text-align:left;"| Бостон Селтікс
| 14 || 14 || 36.6 || .575 || .000 || .667 || 11.6 || 1.4 || .4 || 2.6 || 11.9
|-
| style="text-align:left;"| 2010
| style="text-align:left;"| Бостон Селтікс
| 23 || 23 || 25.0 || .510 || .000 || .600 || 6.2 || 1.0 || .4 || 1.4 || 5.7
|-
| style="text-align:left;"| 2011
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 17 || 17 || 28.2 || .453 || .000 || .576 || 6.1 || .8 || .2 || .8 || 4.5
|-
| style="text-align:left;"| 2012
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 20 || 20 || 25.9 || .416 || .000 || .800 || 6.2 || .7 || .4 || 1.3 || 4.7
|-
| style="text-align:left;"| 2013
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 11 || 11 || 19.1 || .270 || .000 || 1.000 || 3.7 || .6 || .7 || .5 || 2.2
|-
| style="text-align:left;"| 2014
| style="text-align:left;"| Оклахома-Сіті Тандер
| 19 || 19 || 20.2 || .533 || .000 || .800 || 5.4 || .7 || .2 || .3 || 3.2
|-
| style="text-align:left;"| 2015
| style="text-align:left;"| Клівленд Кавальєрс
| 8 || 0 || 4.1 || .250 || .000 || .600 || 1.1 || .0 || .0 || .4 || 1.3
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2" | Кар'єра
| 143 || 129 || 23.6 || .502 || .000 || .662 || 5.9 || .7 || .4 || 1.1 || 5.1

Посилання 
 Кендрік Перкінс на NBA.com  

Афроамериканські баскетболісти
Центрові
Баскетболісти «Бостон Селтікс»
Баскетболісти «Оклахома-Сіті Тандер»
Спортсмени з Техасу